Farshid Karimi Pashaki (em persa: نصرالله عبداللهی ), mais conhecido como Farshid Karimi (Ahvaz, 2 de Setembro de 1951), é um futebolista iraniano que atua como goleiro. Atualmente, joga pelo Rah Ahan.

Títulos 
Persepolis
Campeonato Iraniano de Futebol - 2001/2002, 2007/08

Ligações externas 
Ogol
Transfer Market 

Nascidos em 1976
Goleiros do Irã
Futebolistas do Irão